Ашока:
 Ашока — правитель империи Мауриев с 273 по 232 год до н. э.
 Ашока — вид растений рода Сарака (Saraca) семейства Бобовые.
 Ашока ()  — международный некоммерческий фонд.